Зирченко — фамилия:

 Зирченко, Михаил Павлович (1927—2019) — советский художник.
 Зирченко, Сергей Петрович (1964—2007) — советский и украинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Зинченко
 Зирка